Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2002./03. je jednaesti put zaredom osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova. U prvom dijelu prvenstva je igrano dvostrukim liga-sustavoma (22 kola), te su se potom prvih osam ekipa plasiralo u doigravanje za prvaka koje se odvijalo kup-sustavom.

Ljestvica i rezultati doigravanja

Ljestvica

Doigravanje za ptvaka

Poveznice 
 2. HRL 2002./03.
 Hrvatski kup 2002./03.

Izvori 
 arhiva, hrt.hr ljestvica i rezultati 2002./03.

2002-2003
ž-1